Sukzession steht für:

 Sukzession (Biologie), sukzessive Veränderung eines Ökosystems
 Apostolische Sukzession, Kontinuität des Bischofsamts im Christentum
 Rechtsnachfolge, vor allem bei der Universalsukzession. 

Siehe auch:
 Nachfolge